Qattiartik bezeichnet:
 Qattiartik (Bucht, Ammassalik, nördlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qattiartik (Bucht, Ammassalik, südlich) (auch Iissaliip Qattiartia), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland